Załoga G – japoński serial anime 
 Załoga G – jedna z piosenek zespołu Hurt
 Załoga G – amerykański film animowany z 2009 roku